Kristián II. je jméno těchto panovníků:

Králové
 Kristián II. Dánský (1481–1559) – dánský, norský a švédský král v letech 1513–1523
Vévodové
 Kristián II. Saský (1583–1611) – saský vévoda a kurfiřt v letech 1591–1611
 Kristián II. Falcko-Bischweilerský (1637–1717) – falcko-bischweilerský vévoda 1654–1717
 Kristián II. Sasko-Merseburský (1653–1694) – sasko-merseburský vévoda 1691–1694
Hrabata a knížata
 Kristián II. Anhaltsko-Bernburský (1599–1656) – anhaltsko-bernburský kníže v letech 1630–1656
 Kristián II. Oldenburský († 1233) – oldenburský hrabě 1209–1233

Související články 
 Kristián

Rozcestníky - panovník

de:Liste der Herrscher namens Christian#Christian II.